Łobaczewski (weiblich: Łobaczewska) bzw. Lobatschewski oder Lobatschewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Łobaczewski, polnischer Psychiater
 Grażyna Łobaszewska, polnische Sängerin und Komponistin
 Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski (1792–1856), russischer Mathematiker
 Stefania Łobaczewska, polnische Musikwissenschaftlerin